Kommuner i Huescaprovinsen

Litteratur 
 Spanska folkbokföringen per den 1 januari 2007, INE
 Ytuppgifterna är hämtade från kommundata hos Instituto Aragonés de Estadística

Se även
 Spaniens kommuner
 Aragonien

Referenser 

 Instituto Nacional de Estadística

Spaniens kommuner
Spaniens provinser
Aragonien